Мрозинский (; Мрозински; Мрозиньский) — фамилия польского происхождения, в частности, известен польский дворянский род Мрозинских (использовали герб Прус). Известные носители:

 Мрозиньский, Марцин (род. 1985) — польский певец, актёр и телеведущий.
  — польский военный и лингвист, автор грамматики.

Примечания